Салакая () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Салакая, Иосиф Бежанович (1881—1940) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Салакая, Сослан Шотаевич (род. 1965) — абхазский политик, учёный-историк и педагог высшей школы.
 Салакая, Шота Хичевич (род. 1933) — действительный член АН Абхазии, доктор филологических наук, профессор